Please () може означати:

Музика 
 «Please» — альбом англійського гурту Pet Shop Boys.
 «Please» — альбом американського співака Метта Нетенсона.
 Please — пісня американської співачки Тоні Брекстон.
 Please — пісня ірландського гурту U2.